2455 рік християнської ери, передує 2456 року і йде після 2454 року.

Очікувані події

Вигадані події 
2455 - події фільму Джейсон X.

Примітки 

Роки
XXV століття
2450-ті
2455